Mafe (rapper) (1993), een Nederlands rapper
 Ade Mafe (1966), een Brits sprinter